Лизелотта Вельскопф-Генрих (, урожд. Элизабет Шарлотта Генрих; ,  — , ) — немецкая писательница и историк, автор многочисленных приключенческих романов о жизни североамериканских индейцев.

Биография 
Л. Вельскопф-Генрих родилась в семье адвоката. В 1907 году её семья переезжает в Штутгарт, а в 1913 году — в Берлин. Высшее образование получила в Берлинском университете, где изучала древнюю историю, философию, экономику и право. В 1925—1928 годах, после окончания обучения, работает в статистическом бюро, а затем — до 1945 года, в Статистическом управлении Рейха. С 1938 года участвовала в Движении сопротивления нацизму, своего будущего мужа, коммуниста Р. Вельскопфа она в 1944—1945 прятала от нацистов. В дальнейшем оказывала помощь заключённым концентрационных лагерей, в связи с чем вызывалась на допросы в гестапо.

По окончании Второй мировой войны Л. Вельскопф-Генрих живёт в Восточном Берлине. В 1946 году она вступает в КПГ. В 1948 году у Рудольфа и Лизелотты рождается сын. В первое послевоенное время Лизелотта работает в хозяйственном управлении фирмы, закупавшей строительные материалы, где заняла один из руководящих постов. В 1949 году она поступает в аспирантуру при Берлинском университете по специальности «древняя история». В 1952—1960 годах Л. Вельскопф-Генрих работает в университете; в 1960 году она становится доцентом, защитив диссертацию по теме «Досуг как проблема в жизни и мышлении эллинов от Гомера до Аристотеля» (Die Muße als Problem im Leben und Denken der Hellenen von Homer bis Aristoteles), в октябре того же года — профессором древней истории. Позднее выходит в свет её более ранняя, написанная с классовых марксистских позиций работа «Производственные отношения Древнего Востока и греко-римской античности» (Die Produktionsverhältnisse im Alten Orient und der griechisch-römischen Antike), написанная ещё в 1957 году. В 1964 году она становится первой женщиной — действительным членом Академии наук ГДР. В 1966 году Л.Вельскопф-Генрих эмеритирует, однако продолжает руководить своей кафедрой до 1968 года.

После ухода из университета Л. Вельскопф-Генрих продолжает активно заниматься научной работой, став одним из руководителей и вдохновителей международного проекта-исследования «Эллинистический полис: кризис-изменения-значение» (Die Hellenistische Polis — Krise — Wandlung — Wirkung), материалы которого были выпущены в 1974 году в 4-х томах. В области изучения древнегреческого общества Л. Вельскопф-Генрих являлась одним из крупнейших специалистов Германии.

В 1963—1974 годах Л. Вельскопф-Генрих совершила несколько поездок по США и Канаде. Будучи страстной почитательницей индейского быта и уклада жизни, учёная удостоилась от индейцев-дакота почётного титула «Lakota-Tashina» (Защитница народа лакота). Скончалась во время поездки в Баварию. Похоронена в Берлине.

Поистине всемирная известность к Л. Вельскопф-Генрих пришла не столько благодаря её работам по древней истории, сколько благодаря её многочисленным, рассчитанным в первую очередь на юных читателей, «индейским» романам. Дебютной книгой, снискавшей популярность читателей и критиков, стал роман «Сыновья Большой Медведицы» (1951), дважды изданный в СССР в украинском переводе (на русском языке не издавался). Именно этот роман был положен в основу сценария одноименного фильма ГДР, снятого в 1966 году на киностудии DEFA с Гойко Митичем в главной роли. 
В дальнейшем писательница продолжила разработку индейской тематики и написала трилогию, дав ей то же название - «Сыновья Большой Медведицы». С первым романом трилогия не имела почти ничего общего, кроме имен некоторых героев и сюжетной канвы нескольких второстепенных сюжетный линий. В нее вошли повести «Харка, сын вождя», «Топ и Гарри» и (в русском советском переводе) «Токей Ито». Позже она переработала и эту трилогию, опубликовав под тем же названием расширенный 6-томный сборник (гексалогия). Из-за многочисленных переделок часто возникает путаница -  под одним и тем же названием подразумевают сюжетно  совершенно разные книги Вельскопф-Генрих. Также в ГДР и странах Восточного блока пользовались популярностью повести Вельскопф-Генрих, вошедшие в пенталогию «Орлиная кровь» (Das Blut des Adlers) о событиях уже XX столетия. В СССР «индейские» романы писательницы неоднократно переиздавались на многих языках народов страны.

Л. Велскопф-Генрих умерла в 1979 году в возрасте 77 лет во время пребывания в Гармиш-Партенкирхене. Похоронена в Берлине на Адлерсхофском кладбище.

Награды 
 1951 Первая премия ГДР в области детской литературы за роман Сыновья Большой Медведицы (Die Söhne der Großen Bärin)
 1958 и 1961 Орден Заслуг перед Отечеством
 1968 премия Фридриха Герштекера
 1972 Национальная премия ГДР

Сочинения (художественная литература) 
 Die Söhne der Großen Bärin, (Roman, 1951)
 Die Söhne der Großen Bärin, (Trilogie, von 1963 bis zuletzt 1982)
 Bd. 1 — Harka, der Sohn des Häuptlings
 Bd. 2 — Top und Harry
 Bd. 3 — Die Söhne der Großen Bärin (1982 als Der Häuptling)
 Die Söhne der Großen Bärin, (Romanzyklus, ab 1964 auch im Stuttgarter Union Verlag)
 Bd. 1 — Harka
 Bd. 2 — Der Weg in die Verbannung
 Bd. 3 — Die Höhle in den Schwarzen Bergen
 Bd. 4 — Heimkehr zu den Dakota
 Bd. 5 — Der junge Häuptling
 Bd. 6 — Über den Missouri, ISBN 3-8002-5056-X.
 Der Steinknabe, 1952 (свободный пересказ сказки индейцев-дакота)
 Jan und Jutta, Roman, 1953
 Drei Wassertropfen, Kinderbuch, 1953
 Hans und Anna, Kinderbuch, 1954
 Kate in der Prärie, Kinderbuch, 1955
 Zwei Freunde, Romantrilogie, 1955
 Frau Lustigkeit und ihre fünf Schelme, Kinderbuch, 1958
 Das Blut des Adlers, Pentalogie, 1966—1980
 Nacht über der Prärie, Roman, 1966
 Licht über weißen Felsen, Roman, 1967
 Stein mit Hörnern, Roman, 1968
 Der siebenstufige Berg, Roman, 1972
 Das helle Gesicht, Roman, 1980
 Wakiya, (сильно сокращённое издание Licht über weißen Felsen) Roman 1967

Литература 
 Friedrich von Borries, Jens-Uwe Fischer: Sozialistische Cowboys. Der Wilde Westen Ostdeutschlands. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-12528-1 (Edition Suhrkamp 2528).
 Erik Lorenz: Liselotte Welskopf-Henrich und die Indianer. Eine Biographie. 2. überarbeitete Auflage. Palisander-Verlag, Chemnitz 2010, ISBN 978-3-938305-14-0.
 Lothar Mertens: Das Lexikon der DDR-Historiker. Saur, München 2006, ISBN 3-598-11673-X, S. 631.
 Uli Otto, Till Otto: Auf den Spuren der Söhne der Großen Bärin. Untersuchung zum historischen und kulturgeschichtlichen Hintergrund der Jugendbücher «Die Söhne der Großen Bärin» von Liselotte Welskopf-Henrich. Kern, Regensburg 2001, ISBN 3-934983-03-0.
 Henner Reitmeier: Rot ist das Blut des Adlers. Portrait Welskopf-Henrich. In: Die Brücke. 154, Mai-August 2010

Дополнения 
 Л. Вельскопф-Генрих. К 110-летию со дня рождения 
 Л. Вельскопф-Генрих и Древняя история в ГДР
 Л. Вельскопф-Генрих и индейцы

Примечания 

Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Берлинского университета
Историки Германии
Педагоги Германии
Писательницы Германии
Детские писатели Германии
Члены Академии наук ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Вестерны Германии
Немецкие писатели
Детские писатели по алфавиту
Авторы вестернов
Писатели-индеанисты
Авторы приключенческой литературы
Историки-марксисты
Похороненные в Берлине